Sampaio (Vila Flor) — freguesia portuguesa
Sampaio (Tocantins) — município brasileiro
Sampaio (bairro) — do Rio de Janeiro
José Miguel Pereira de Sampaio — cartunista e caricaturista brasileiro conhecido como Sampaio
Sampaio Atlético Clube — clube de futeblo do Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos